Péter Antal (1880–1964) kanonok
 Péter Antal (1945) kémikus
 Péter Antal (1994) labdarúgó

Jegyzetek